Вилла Шпете (), сегодня известная как Вилла Адельхайд () — особняк в городе Гера, построенный Карлом Зэнкером в 1910 году; расположен по адресу улица Берлинер-штрассе, дом 1. В эпоху ГДР необарочное здание с элементами стиля модерн использовалось городским статистическим управлением.

История 
Вилла Шпете была построена в Гере, на тогдашней Кайзер-Вильгельм-штрассе 1, в 1910 году по проекту востребованного городского архитектора Карла Зэнкера (см. также Вилла Маурер) для местного фабриканта Пауля Шпете, заказавшего новую семейную резиденцию в 1909. Дед Пауля — Вильгельм Шпете основал в городе компанию, которая изначально занималась производством гармоник, а позже стала известна как производитель роялей и фортепиано. После смерти Пауля Шпете его дочь Эрна, вышедшая замуж за производителя рабочих инструментов Пертеля, унаследовала виллу. В 1933 году она отделила бельэтаж здания от остальных комнат, а в 1938 — превратила виллу в дом на три квартиры: ответственным за перестройку являлся архитектор Шмидт (). Большой сад виллы, который ранее выходил к улице Цабельштрассе, был отделен уже в эпоху ГДР, и теперь на этой территории располагается детский сад и другой дом.

Вилла Шпете была отремонтирована в 1974 и 1993 годах: в этот период она использовалась городским статистическим управлением, а после повторного воссоединения Германии служила офисом для консультационной фирмы. В период с конца 2011 года до середины 2014 года вилла была капитально отремонтирована и отреставрирована ​​её нынешними владельцами: фасад здания был полностью обновлён с использованием оригинальных деталей начала XX века. В интерьере здания было восстановлено разделение на три квартиры, каждая из которых занимала весь этаж. Оригинальный паркет, привезённый Паулем Шпете из США в 1910 году, был восстановлен. В настоящее время вилла носит имя основательницы города Адельгейды I Кведлинбургской.

Описание 
Квадратное в проекции здание виллы — построенное в стиле необарокко, хоть и заключающее в себе отдельные элементы стиля модерн, — имеет длину основания 15 м. Структура виллы почти кубическая, пропорциональная и чётко организованная; здание завершается мансардной крышей; его прямоугольные окна обрамлены лепниной. Главный вход находится с северной стороны дома: к порталу ведёт открытая веранда, построенная из песчаника, завершающаяся лестничным пролетом. Само крыльцо украшено арочными окнами. На западе расположен эркер, который также служит балконом первого этажа. Западный фасад первоначально предусматривал доступ к обширному саду виллы. Помещения в доме — включая столовую, комнату для гостей, кухню и зимний сад — обшиты деревянными панелями; в зимнем саду есть фонтан.

Садовый павильон, первоначально установленный в юго-восточном углу сада, был перенесен в юго-западный угол в ходе одной из многочисленных реконструкций. В 2013 году он был полностью перестроен с использованием, насколько это было возможно, оригинальных деревянных деталей и расположен таким образом, чтобы служить противовесом для конструкции здания виллы, утратившей большую часть своего сада.

Примечания

Литература 
 Anja Löffler: Kulturdenkmale in Thüringen. Stadt Gera. (= Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland. Band 3). Sandstein Verlag, 2007, ISBN 978-3-937940-33-5.
 Karin Lange, Bernd Germar: Villen in Gera. Rhivo Verlag, 1997, ISBN 3-932081-15-3.
 Sabine Schellenberg u. a.: Villen und Villengärten in Gera. Wicher, Gera 1999.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Геры
Достопримечательности Геры
Виллы Германии
Здания и сооружения, построенные в 1910 году в Германии